Intiyaco puede referir a:

 Intiyaco, localidad de la Provincia de Córdoba, Argentina;
 Intiyaco, localidad de la Provincia de Santa Fe, Argentina.